Kurznachrichtendienst steht für:

 Mikroblogging-Dienst, Organisation zur Veröffentlichung von Kurznachrichten, wie z. B. Twitter
 Short Message Service (SMS), Telekommunikationsdienst zur Übertragung von Textnachrichten für Mobiltelefone